Birkende (plaats), plaats in Denemarken
 Birkende (parochie), parochie in Denemarken